Teoria dei nudge – un concetto del dell'economia comportamentale e della filosofia politica
 Nudge - La spinta gentile – saggio scritto da Richard Thaler e Cass Sunstein